Вінус Вільямс була чинною чемпіонкою і успішно захистила титул, у фіналі перемігши Ліндсі Девенпорт з рахунком 7-6(6), 6-4.

Сіяні гравчині 
 Ліндсі Девенпорт (фінал)
 Дженніфер Капріаті (півфінал)
 Вінус Вільямс (переможниця)
 Кім Клейстерс (півфінал)
 Жустін Енен (чвертьфінал)
 Амелі Моресмо (чвертьфінал)
 Наталі Тозья (чвертьфінал)
 Олена Дементьєва ''(1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Pilot Pen Tennis
2001